Recodo (o El Recodo) puede referirse a:

 Recodo, barrio urbano de la ciudad de Zamboanga (Filipinas).
 El Recodo (Sonora), localidad del estado de Sonora (México).
 El Recodo (Sinaloa), localidad del estado de Sinaloa (México).

Además, puede hacer referencia a:

 La Banda El Recodo, banda mexicana de música sinaloense.

Enlaces externos